Bateman, ett engelskt efternamn, kan syfta på:

Personer
Angus John Bateman, engelsk genetiker som gav upphov till begreppet Batemans princip
Colin Bateman, irländsk författare och journalist
Ephraim Bateman, amerikansk politiker
Hester Bateman, engelsk silversmed
James Bateman, engelsk botaniker
James C. Bateman, brittisk pionjärofficerare inom Frälsningsarmén och psalmförfattare
Jason Bateman, amerikansk skådespelare
Justine Bateman, amerikansk skådespelerska
 Thomas Bateman (läkare) (1778–1821), brittisk läkare
 Victoria Bateman (född 1979), brittisk feministisk ekonomisk historiker

Övrigt
Patrick Bateman, fiktiv huvudperson i Bret Easton Ellis roman American Psycho och i filmen med samma namn
Bateman, en förort till Perth i Australien
George Bateman & Son Ltd, ett bryggeri
Bateman (auktor)

Se även
Bateman's, ett engelskt 1600-talshus som var Rudyard Kiplings bostad
Batemans Bay, en ort i New South Wales, Australien
Batemans princip

Engelska efternamn